Die 10.000 m im Eisschnelllauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1992 wurden am 20. Februar 1992 auf der L’anneau de vitesse ausgetragen.

Olympiasieger wurde Bart Veldkamp aus den Niederlanden. Silber sicherte sich Johann Olav Koss aus Norwegen und Bronze ging an dessen Landsmann Geir Karlstad.

Ergebnisse

Weblinks 
 

10.000 m (Männer)